Cabeza de medusa puede referirse a:

 la pintura al óleo Cabeza de Medusa, de Caravaggio; o
 el nombre común de la planta Taeniatherum caput-medusae.